Alvensleben je priimek več oseb:    
 Busso von Alvensleben, več oseb
 Christian von Alvensleben, nemški fotograf
 Ludolf von Alvensleben, SS-general